Родно́е (; до 2016 г. Ильичёвка) — село, Ильичовский сельский совет, Барвенковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320483701. Население по переписи 2001 г. составляет 632 (310/322 м/ж) человека.

Является административным центром Ильичовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Дибровное,
Курулька,
Новая Дмитровка и
Пашково.

Географическое положение 
Село Родное находится на юге Харьковской области в 10-и км от г. Барвенково рядом с автомобильной дорогой .
В 1976 году село входило в Новодмитровский сельсовет.

Экономика 
 В селе есть несколько овце-товарных ферм.
 Несколько небольших глиняных и песчаных карьеров.
 Больница.

Культура 
 Школа.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Несколько братских могил.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины.

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района